Бугославский — русская фамилия. Известные носители:

 Бугославский, Григорий Кириллович (1847-????) — статский советник, историк, краевед, публицист, активный член Архангельского комитета по собиранию и хранению письменных и вещественных памятников.
 Бугославский, Сергей Алексеевич (1888—1945) — музыковед и композитор, доктор искусствоведения.